Heisberg ist ein geographischer Name:

 Heisberg, Stadtteil von Freudenberg im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Heisberg (Fischbach), linker Zufluss des zuvor Heusling genannten Fischbachs (zur Asdorf) in Oberfischbach, Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Heisberg (Winterlingen) (ca. 805 m), Hügelsporn bei Winterlingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg